Perieți (Ialomița) ;
 Perieți (Olt) ;